Александр Степанович Андрушечко (25 апреля 1935 — 20 июля 2000) — советский и российский строитель, энергетик и организатор строек.

Биография 
В 1955 г. окончил Московский архитектурно-строительный техникум по специальности техник-строитель, позднее окончил заочно Архангельский лесотехнический институт. 

Участвовал в строительстве Симферопольской ГРЭС, ТЭЦ в Ленинграде, Сыктывкаре, Кирове и Новгороде. 

В 1968–1985 гг. Александр Степанович Андрушечко был бессменным начальником Управления строительства Кольской АЭС. Под его руководством построены все четыре энергоблока Кольской АЭС и город Полярные Зори. 

В 1990-е годы работал в концерне «Росэнергоатом».

Награды 
Награждён орденами: Октябрьской Революции, дважды орденом «Знак Почёта». Несколько раз становился лауреатом Государственной премии РСФСР и премии Совмина СССР. 

Ему присвоены звания: «Заслуженный строитель РСФСР» и «Заслуженный энергетик СССР».

В 2000 г. на основании решения Полярнозоринской городской Думы Александру Степановичу посмертно присвоено звание «Почетный гражданин города Полярные Зори» .

Память 
Именем Андрушечко названы площадь в построенном им городе Полярные Зори (с 2001 года) и школа в селе Махра Владимирской области.

В Полярных Зорях на центральной площади 21 апреля 2001 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски А.С. Андрушечко

Примечания

Ссылки 
 Статья в Кольской энциклопедии.

Персоналии:Полярные Зори